Motocyklowe Grand Prix Kataru 2014 – pierwsza eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 23 marca 2014 na torze Losail International Circuit w Dosze.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Przypisy 

Motocyklowe Grand Prix Kataru
Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2014
2014 w Katarze